Palazzo Castelli, poi Maggi Pizzagalli – edificio di Castiraga Vidardo
 Palazzo Visconti-Castelli – edificio di Canegrate